Владимир Ворошилов: Ворошилов, Владимир Николаевич (1908—1999) — советский и российский геоботаник, флорист и систематик, специалист по флоре Дальнего Востока.
 Ворошилов, Владимир Яковлевич (Калманович; 1930—2001) — деятель советского и российского телевидения, театральный режиссёр и художник. Автор, режиссёр и ведущий передачи «Что? Где? Когда?».